Лимберг может означать:

 город в Австрии, современное название — Майсау.
 Лимберг-Вис () — посёлок в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 фамилию:
 Пауль Лимберг (1917—1997), немецкий агроном
 
 Лимберг, Алла Александровна (1930—2011) — советский и российский хирург, доктор медицинских наук, профессор.

См. также 
 Лимбергер
 Лимбург